116-й выпуск  Париж — Рубе — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Франции. Гонка прошла 8 апреля 2018 года в рамках Мирового тура UCI 2018 (категория 1UWT).

Участники

Маршрут

Ход гонки 
За 166 километров до финиша в пелотоне произошёл завал. С гонки сошёл Штефан Кюнг.

Очередной завал произошёл за 156 километров до конца гонки и пелотон составил около 50 человек. За 136 километров до финиша также произошло падение нескольких гонщиков.

Крупное падение произошло за 40—50 километров до завершения гонки.

Кроме того, гонка была омрачена гибелью двадцатитрёхлетнего гонщика Михаэля Голартса — на 109-ом километре у бельгийца случился инфаркт миокарда. После падения гонщик, выступавший за Veranda’s Willems-Crelan, был доставлен в клинику в Лилле, где и скончался несколько часов спустя.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 

Мировой тур UCI 2018
Париж — Рубе